

Вяземка — село, Земетчинський район, Пензенська область
 Вяземка — присілок, Іжморський округ, Кемеровська область